Передний Хатын — озеро (ильмень) в Лиманском районе Астраханской области. Относится к дельте Волги. Озеро расположено к юго-западу от села Караванное. Берега заболочены. Площадь поверхности — 2,47 км².

Код водного объекта — 11010002511112100002612.

Название 
Название ильменя является частичным переводом  ( — передний; находящийся впереди; южный; прежний и  — хотон; село; деревня).

Примечания 

Озёра Астраханской области